Severinus steht für:

 Severinus, männlicher lateinischer Vorname, siehe Severin (Name)

Severinus ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Severinus (um 410–482), spätantiker Heiliger, Missionar und Klostergründer, siehe Severin von Noricum
 Severinus (Papst) († 640), Papst 638 bis 640

 Iulius Severinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Aurelius Severinus, latinisierter Name von Marco Aurelio Severino (1580–1656), italienischer Anatom und Chirurg. 
 Petrus Severinus, latinisierter Name von Peder Sørensen (1542–1602), dänischer Arzt und Autor

Siehe auch:
 Sankt Severinus
 Severino
 Severianus
 Severin